Friedenstag bezeichnet:

 das Augsburger Hohes Friedensfest
 die danach benannte Oper Friedenstag (Oper) von Richard Strauss
 den seit 1988 stattfindenden Evangelischen Friedenstag in Wien
 die Kirchheimbolander Friedenstage

Siehe auch:
 Weltfriedenstag